Latinica ima 1366 znakov, od tega se jih 52 uporablja v standardni angleški abecedi in 50 v standardni Slovenski abecedi. V spodnjem seznamu so znaki razporejeni po Unicode kodah.

Kode, ki nimajo dodeljenega znaka, ali znak ne spada pod latinico, znaka nimajo zapisanega

Opozorilo: Čeprav je latinica zelo razširjena se lahko zgodi, da nekaterih znakov vaša naprava oz. brskalnik ne podpira. Če kje v spodnji tabeli zasledite pravokotnike ali vprašaje, tisti znak najbrž ni podprt.

Pisave

Viri